Diao ist der Familienname folgender Personen:

 Keita Baldé Diao (* 1995), senegalesischer Fußballspieler, siehe Keita Baldé
 Salif Diao (* 1977), senegalesischer Fußballspieler
 Diao Yinan (* 1969), chinesischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler